G-men – rivista mensile giapponese
La pattuglia dei senza paura (G Men) – film del 1935 diretto da William Keighley
G-Men: evaso 50574 – film del 1955 diretto da R.G. Springsteen
G-Men – soprannome della squadra di football americano dei New York Giants
G-Men – primo nome del gruppo musicale australiano The Pleazers
G.Men – gruppo musicale di musica beat italiano

Pagine correlate 
G-Man